PGP – system wyborczy pojedynczego głosu przechodniego.
 PGP – popularny program kryptograficzny wykorzystujący algorytm RSA.
 OpenPGP – otwarty standard kryptograficzny.
 PGP – wydawnictwo gier planszowych.
 Polska Grupa Pocztowa(PGP) z Warszawy – przedsiębiorstwo pocztowe